Adamović se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lujo Adamović
 Lujo Lulji  Lucian Adamović